Powiat ostrowski is de Poolse naam voor de volgende districten:

 Ostrów Mazowiecka (district), in de provincie Mazovië
 Ostrów Wielkopolski (district), in de provincie Groot-Polen